Telem – wieś w Izraelu
 Telem – izraelska partia polityczna założona w 1981, której liderami byli Mosze Dajan i Mordechaj Ben-Porat
 Telem – izraelska partia polityczna założona w 2019, której liderem jest Mosze Ja’alon